Alexīs Pittas – ex calciatore cipriota
 Iōannīs Pittas – calciatore cipriota
 Pampos Pittas – ex calciatore cipriota